Тересита има више значења:

 Тересита (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тересита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тересита (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тересита, Ла Пуерта (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тересита, Рамос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тересита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тересита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тересита (Окаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тересита, Вињедос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику